70-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 70-я параллель северной широты
 70-я параллель южной широты

См. также 
 70-й меридиан восточной долготы
 70-й меридиан западной долготы